Bagne de Biribi : bagne militaire d'Afrique du nord.
 Biribi est un roman de Georges Darien (1890) dont l'action se déroule au bagne.
 Biribi est un film franco-tunisien réalisé par Daniel Moosmann (1971), tiré du roman de Georges Darien.
 le biribi est un jeu de hasard.